Nivea (cantora) — cantora americana de R&B
 Nivea (marca) — marca de cosméticos da Alemanha

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos